

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Haly“ beginnt.

Haly 



Halyb 
 Halyburton of Pitcur, James, schottischer Politiker, Mitglied des House of Commons
 Halyburton, James († 1765), britischer Unterhausabgeordneter

Halys 
 Halys, Quentin (* 1996), französischer Tennisspieler